Појам Тупковић може се односити на:

 Тупковић Горњи, насељено место у општини Живинице, Тузлански кантон, Федерација БиХ, БиХ
 Тупковић Доњи, насељено место у општини Живинице, Тузлански кантон, Федерација БиХ, БиХ